Organizacje LGBT – organizacje, których celem jest działalność na rzecz społeczności LGBT. Za najstarszą organizację LGBT na świecie uznaje się założony w 1897 roku Komitet Naukowo-Humanitarny.

Organizacje LGBT w Polsce 
 Kampania Przeciw Homofobii (KPH) – ogólnopolska organizacja pozarządowa zajmująca się promowaniem postaw tolerancji wobec przedstawicieli mniejszości seksualnych w polskim społeczeństwie, organizowaniem akcji mającym na celu przeciwdziałanie homofobii oraz walką o prawa osób LGBT. Posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Organizacja do 2011 posiadała następujące oddziały:
 KPH Białystok (grupa inicjatywna)
 KPH Kraków
 KPH Kielce
 KPH Lublin
 KPH Olsztyn
 KPH Opole (grupa inicjatywna)
 KPH Poznań
 KPH Rzeszów (Podkarpacie)
 KPH Łódź (przekształcona w Fabrykę Równości w lutym 2012 r.)
 KPH Szczecin (Stowarzyszenie Równość na Fali)
 KPH Trójmiasto (przekształcone w Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado w 2012 r.)
 KPH Wałbrzych
 KPH Wrocław
 KPH Warszawa
 KPH Zielona Góra
 KPH Nowy Jork
 KPH Śląsk (przekształcone w Stowarzyszenie Tęczówka we wrześniu 2011)
 Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz
 Stowarzyszenie Lambda Szczecin
 Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado
 Fabryka Równości – największa w Łodzi i regionie organizacja kulturalno-edukacyjna LGBTQ
 Fundusz dla Odmiany (FDO) – organizacja LGBT+ dostar­czająca pie­nię­dzy, wie­dzy i wspar­cia orga­ni­za­cjom pozarządowym, gru­pom nie­for­mal­nym i osobom indywidualnym, które dzia­łają na rzecz akcep­ta­cji osób LGBT+ w małych miastach i na wsi
 Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza (MNW) - powstało w 2009 r. jako grupa nieformalna, działająca na rzecz wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej. Obecnie zajmuje się edukacją i lobbingiem na rzecz małżeństw jednopłciowych w Polsce
 Stowarzyszenie Grupa Stonewall – powstała w 2015 organizacja działająca na rzecz osób LGBT+, organizator Marszu Równości i festiwalu Poznań Pride Week od 2015
 Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie – organizacja lubelska powstała w 2019, organizator lubelskiego marszu równości
 Stowarzyszenie Tęczówka – organizacja LGBTQI z aglomeracji górnośląskiej
 Fundacja Równości – były (2005–2010) organizator corocznej Parady Równości w Warszawie
 Fundacja Kultura dla Tolerancji – organizator krakowskiego Festiwalu Kultura dla Tolerancji oraz Marszów Tolerancji
 Trans-Fuzja – fundacja na rzecz osób transpłciowych
 Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności – organizacja LGBT z siedzibą w Toruniu
 Fundacja Wolontariat Równości – organizator Parady Równości od 2012
 Fundacja Pryzmat Różnorodności – krakowska fundacja LGBT
 Fundacja Tęczowe Rodziny – istnieje od sierpnia 2018, jej celem jest poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób nieheteronormatywnych (homo i bi-seksualnych, transpłciowych i interpłciowych)
 Biuro Pełnomocnika Federacji Młodych Socjaldemokratów ds. osób LGBTQ – polityczna organizacja LGBTQ
 Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT – stowarzyszenie prowadzi własną działalność naukową oraz zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu psychologii i seksuologii

 Federacja Znaki Równości – związek stowarzyszeń i fundacji działających w Małopolsce i na Śląsku.

Organizacje historyczne 
 Warszawski Ruch Homoseksualny (WRH) (1987–1988)
 Stowarzyszenie Grup Lambda (SGL) (1990–1997) – działalność w ramach stowarzyszenia prowadziły lokalne grupy – m.in. w Bydgoszczy, Bytomiu, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
 Stowarzyszenie Inicjatywa Gdańska (IG) - powstała w maju 1992; początkowo jako grupa nieformalna, 02.07.1992 weszła w skład Stowarzyszenia Grup Lambda jako grupa Lambda - Gdańsk II „Inicjatywa Gdańska”, 14.02.1995 zarejestrowana jako stowarzyszenie zwykłe, od 29.11.1995 jako pełnoprawne stowarzyszenie. Do największych osiągnięć IG należy stworzenie we wrześniu 1992 pierwszego w Polsce i trzeciego w krajach Europy Wschodniej gejowskiego Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego, liczne publikacje (m.in. „Różowy Puls” i „Fioletowy Puls”), informatory, poradniki i ulotki – w tym dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Wyróżniała się szczególną otwartością w kontaktach z ówczesną prasą gejowską, środkami masowego przekazu, instytucjami i organizacjami. Działała do ok. 1997-98 roku.
 Lambola Olsztyn – grupa nieformalna, działająca wcześniej w ramach Stowarzyszenia Grup Lambda jako Grupa Lambda Olsztyn
 Ruch Lesbijek i Gejów – zarejestrowany w 1994 roku
 Towarzystwo Młodych i Wolnych „Tolersex” – założone w 1994 roku
 Dolnośląska Grupa Lesbijek i Gejów „Tęcza” (1997–?)
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce (ILGCN Polska) (2001–?)
 Stowarzyszenie Pomocowe Lambda Kraków (29.11.2004–22.12.2015)
 Stowarzyszenie Lambda Poznań (17.12.2004–?)
 Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra (21.12.2009–22.02.2016) – w połowie 2009 roku zawiązała się grupa inicjatywna Lambda Zielona Góra, która później została zarejestrowana jako stowarzyszenie.
 Towarzystwo Ekonomiczne na rzecz Gejów i Lesbijek (TEGL) – pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej stowarzyszenie ekonomiczne zajmujące się segmentem LGBT. TEGL było organizacją afiliowaną przy Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Prowadziło m.in. projekt Corporate Equality Index Polska (CEIP), promujący firmy przyjazne gejom i lesbijkom oraz przyznawało nagrody TEGL Media Awards, najbardziej cenionym mediom przez LGBT oraz dziennikarzom za wkład w rozwój biznesu LGBT, a także patronowało badaniom marketingowym w segmencie LGBT.

Wspólnoty religijne 
Poniższa lista wspólnot religijnych zawiera te istniejące w Polsce, w pełni akceptujące osoby homo- i biseksualne oraz udzielające błogosławieństw parom osób tej samej płci (więcej w Religie a homoseksualizm):
 Wolny Kościół Reformowany– wspólnota wyznaniowa tradycji protestanckiej w Polsce należąca do Centrum Progresywnego Chrześcijaństwa (The Center For Progressive Christianity), działająca głównie na terenie Warszawy.
 Reformowany Kościół Katolicki w Polsce – wspólnota wyznaniowa tradycji starokatolickiej w Polsce należąca do Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (Ecumenical Catholic Communion), działająca w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Zielonej Górze i Wrocławiu.

I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ 
27 stycznia 2008 roku miało miejsce Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ w Krakowie. Przedstawiciele 18 organizacji LGBT z całego kraju przyjęli za wspólny cel szereg postulatów, z których za najważniejsze uznano:

 wprowadzenie do systemu edukacji wycofanego przez byłego ministra edukacji Romana Giertycha podręcznika Rady Europy „Kompas”;
 wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu o nazwie „Edukacja seksualna”, o programie nauczania dostosowanym do wieku uczniów;
 uwzględnianie przez podręczniki szkolne i programy nauczania aktualnej wiedzy na temat rozwoju człowieka i jego tożsamości;
 zmiany paragrafów 256 i 257 Kodeksu Karnego, ich rozszerzenie w taki sposób, aby obejmowały ochronę przed dyskryminacją z uwagi na orientację psychoseksualną;
 wprowadzenie do prawa instytucji związków partnerskich, możliwych do zawarcia przez osoby tej samej bądź odmiennej płci;
 rozwiązanie kwestii prawnych związanych z dziećmi wychowywanymi przez pary homoseksualne;
 przywrócenie prawa do całkowitej refundacji kosztów leczenia osób transseksualnych, obejmującej zarówno koszty operacji, jak i kuracji przed i pooperacyjnej.

II Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ 
Stowarzyszenie Lambda Warszawa podjęło się organizacji II Ogólnopolskiego Spotkania, którego termin zaplanowano na 19-21 września 2008 r.

III Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji LGBTQ 
W dniach 9-10 czerwca 2012 roku, w Toruniu, odbyło się trzecie w historii ogólnopolskie spotkanie organizacji LGBTQ.

Do Torunia na zaproszenie Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności przybyły osoby reprezentujące 13 organizacji LGBTQ: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra, Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz, Grupę IRIS, Stowarzyszenie Otwarte Forum, Fundację Trans-Fuzja, Fundację Autonomia, Fundację Wolontariat Równości, Stowarzyszenie Tęczówka, Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy, Fabrykę Równości i Fundację Kultura dla Tolerancji.
Głównym tematem spotkania była współpraca między organizacjami. Efektem spotkania jest m.in. planowane utworzenie elektronicznej platformy współpracy polskich organizacji LGBTQ. Jej celem ma być nie tylko zacieśnienie kontaktów i stworzenie płaszczyzny informowania, współpracy czy wsparcia, ale również zapewnienie bazy wiedzy, informacji i kontaktów dla nowo powstających organizacji i inicjatyw, które borykają się ze szczególnymi trudnościami.

Organizacje LGBT na świecie (wybór) 
 Hiszpania
 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
 

 Holandia
 COC Nederland
 Islandia
 Samtökin '78
 Liban
 Helem
 Litwa
 Litewska Liga Gejów Lietuvos Gėjų Lyga (LGL)

 Niemcy
 Fundacja Hirschfeld-Eddy
 Lesben- und Schwulenverband in Deutschland
 Stany Zjednoczone
 Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD)
 Human Rights Campaign (HRC)
 Pro-Life Alliance of Gays and Lesbians
 Szwecja
 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL)

 Włochy
 Arcigay
 Wyspy Owcze
 Friðarbogin

Organizacje międzynarodowe 
 ANSO
 Gay and Lesbian Medical Association – organizacja lekarzy
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów (ILGA)
 International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA) – organizacja turystyczna

Organizacje historyczne 
 Daughters of Bilitis
 Mattachine Society

Zobacz też 
 Gay Liberation
 festiwale LGBT w Polsce
 Gay pride
 parada równości

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Porozumienie lesbijek: Kalendarium dziejów ruchu LGBT w Polsce od 1841 do 2005